A Segunda División 1951-52-es szezonja volt a bajnokság huszonegyedik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Megjegyzések 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2